Le tournoi de tennis de Bogota est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1999, classée en catégorie Tier IVa, se dispute du 15 au .

Fabiola Zuluaga remporte le simple dames. En finale, elle bat Christína Papadáki, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Seda Noorlander et Christína Papadáki.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bogota
 Saison 1999 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1999
Bogota
1999 en Colombie
Tennis en février 1999